Oberburbach ist der Name von

 Oberburbach (Gemeinde Pyhra), Ortschaft in der Gemeinde Pyhra, Niederösterreich
 Bourbach-le-Haut im Elsass in Frankreich, deutsch Oberburbach